Quantico ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quantico (Maryland) im Wicomico County
 Quantico (Virginia) im Prince William County

Quantico steht für:
 Quantico (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015–2018)
 Marine Corps Base Quantico, Stützpunkt des US Marine Corps in Virginia